Schwaigbach ist ein Gewässername:

 Schwaigbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer (zum Ammersee) bei Berg, Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern; Abfluss des Schwaigsees
 Schwaigbach (Isar), auch Schweigbach, Unterlaufname Pförreraugraben, rechter Zufluss der Isar bei Freising, Landkreis Freising, Bayern; ist linker Abzweig der Goldach (zur Isar) 
 Schwaigbach (Mürz), rechter Zufluss vom Hohenberg der Mürz in Kindtal, Stadt Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schwaigbach (Pessenbach), rechter Zufluss des Pessenbachs (zum Lainbach, zur Loisach) nach Pessenbach, Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern 

Siehe auch:
 Schwaigerbach